

Mitologia 
 Agrone – figlio di Eumelo

Persone 
 Agrone – re di Lidia
 Agrone d'Illiria – re d'Illiria

Frazioni di comuni 
 Agrone – Pieve di Bono-Prezzo